Säsongen 2017 var IFK Göteborgs 112:e säsong, deras 85:e och 41:a raka i Allsvenskan. De tävlade i Allsvenskan 2017 och Svenska cupen 2016/2017. Tävlingssäsongen började med gruppspelet i Svenska cupen i februari och därefter ligaspelet som startade i april och avslutades i november.

Spelare

Spelartruppen 2017

Utlånade spelare

Resultat

Träningsmatcher

Allsvenskan

Ligatabell

Matcher

Svenska cupen 2016/2017

Gruppspel

Kvartsfinal

Svenska cupen 2017/2018

Kvalomgång 2

Anmärkningar

Referenser 

Fotboll i Sverige 2017
Fotbollssäsongen 2017 efter lag
2017